L'Altra Russia – coalizione di partiti politici russi
L'Altra Russia – partito politico russo